El nombre de Orden de San Juan puede aludir a alguna de las siguientes corporaciones religiosas o nobiliarias:

 Orden de San Juan de Jerusalén, antiguos caballeros hospitalarios.
 Orden de San Juan de Dios, más conocida como Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una orden mendicante católica fundada en 1572 por discípulos de San Juan de Dios.
 Orden de San Juan de Jerusalén u Orden de Malta, orden religiosa y militar de origen medieval que sobrevive hasta la actualidad.
 Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo), rama protestante en Alemania.
 Venerable Orden de San Juan, rama protestante en el Reino Unido.